Cinq navires de lUS Navy portent le nom dUSS Milwaukee, d'après la ville du même nom:

l', un monitor lancé en 1864 et coulé en 1865 ;
l', un croiseur de la classe St. Louis mis en service en 1906 et retiré du service en 1917 ;
l', un croiseur léger de classe Omaha mis en service en 1923, transféré dans la Marine soviétique en 1944 et démoli aux États-Unis en 1949 ;
l', un navire auxiliaire de classe Wichita en service de 1969 à 1994 ;
l', un Littoral combat ship de classe Freedom mis en service en .

Milwaukee